Eldridge Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Eldridge Township (Missouri)
 Eldridge Township (North Dakota)